Герб А́глонского края — официальный символ Аглонского края, одного из краёв Латвии. Утверждён 30 августа 2012 года.

Описание и символика 
В лазурном поле ромбообразный серебряный тройных окончаний крест лилий, соединённый с косым крестом лилий; ниже окончаний перекладин кресты объединены вогнутыми нитевыми элементами.

Стилизованный крест напоминает центральный крест башни аглонской базилики, символизируя духовный центр (аглонская базилика — главный храм католиков Латвии; в отличие от большинства латышей — лютеран, многие латгалы — католики). Также четыре стороны креста символизируют четыре волости края: Аглонскую, Шкелтовскую, Граверскую и Кастулинскую. Лилии символизируют Аглону как трон Богородицы. Лазурный цвет символизирует воды Латгалии.

Автор эталона Марис Румакс.

История 

С 1 по 20 июля 2010 года Советом Аглонского края был проведён открытый конкурс по созданию герба края. 30 ноября 2010 года решением №35 Совет края отобрал для дальнейшего рассмотрения 7 проектов герба, один из которых планировалось утвердить и направить в Государственную геральдическую комиссию. Однако ни один эскиз не был признан годным для дальнейшей разработки, поэтому 29 марта 2012 года решением Совета утверждена концепция серебряного креста в лазурном поле. Дальнейшая разработка проекта продолжилась уже в Государственной геральдической комиссии: концепция одобрена 21 июня, окончательный рисунок представлен 15 августа. Герб утверждён Государственной геральдической комиссией 30 августа 2012 года и 6 сентября 2012 года на традиционнои празднике гербов самоуправлений, организованном Государственной комиссией по геральдике, президент страны А. Берзиньш вручил руководителю Аглонского края И. Рещенко краевой герб.

Примечания

Ссылки 

 Герб Аглонского края  www.heraldicum.ru

Гербы краёв Латвии
Аглонский край